Mournies (griech. Μουρνιές) ist der Name folgender Orte auf der griechischen Insel Kreta

 Mournies (Chania), Kleinstadt der Gemeinde Chania
 Mournies (Ierapetra), Dorf in der Gemeinde Ierapetra